Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2009 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Svetlana Kuznecova je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Dinara Safina (finale) 
  Serena Williams (četrtfinale)
  Venus Williams (tretji krog)
  Jelena Dementjeva (tretji krog)
  Jelena Janković (četrti krog)
  Vera Zvonareva (predaja zaradi poškodbe gležnja)
  Svetlana Kuznecova (prvakinja)
  Ana Ivanović (četrti krog)
  Viktorija Azarenka (četrtfinale)
  Caroline Wozniacki (tretji krog)
  Nadja Petrova (drugi krog)
  Agnieszka Radwańska (četrti krog)
  Marion Bartoli (drugi krog)
  Flavia Pennetta (prvi krog)
  Jie Zheng (drugi krog)
  Amélie Mauresmo ''(prvi krog)

<ol start="17">
 Patty Schnyder ''(prvi krog)
 Anabel Medina Garrigues ''(drugi krog)
 Kaia Kanepi ''(prvi krog)
 Dominika Cibulkova ''(polfinale)
 Alizé Cornet ''(drugi krog)
 Carla Suarez Navarro ''(tretji krog)
 Alisa Klejbanova ''(prvi krog)
 Aleksandra Wozniak ''(četrti krog)
 Na Li ''(četrti krog)
 Ana Čakvetadze ''(prvi krog)
 Anastazija Pavljučenkova ''(tretji krog)
 Sybille Bammer ''(drugi krog)
 Ágnes Szávay ''(četrti krog)
 Samantha Stosur'' (polfinale)
 Šuaj Peng ''(prvi krog)
 Iveta Benešová ''(tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2009